Ubajara kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ubajara (kommun), Ceará, 
 Ubajara (ort), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar